Lobby je slovo anglického původu, jež může znamenat:

 v původním slova smyslu předsíň, kuloár, foyer, vstupní chodbu, halu nebo prostoru nebo hotelovou recepci;
 nejznámější lobby, která mají své názvy (Central Lobby, Peer's/Aristocratic Lobby, Member's Lobby, hlavní lobby), má Westminsterský palác
 v přeneseném smyslu zájmovou skupinu (např. energetická, průmyslová lobby);
 skupinu pro lobbování, tj. ovlivňování poslanců, představitelů státu i veřejnosti; 
 Lobby (časopis) – český společenský časopis.
 Lobby (skupina) – hudební eurodanceová skupina

Související články 
 Lobbování
 Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

Externí odkazy